Grzybowski ist ein polnischer Familienname.

Bekannte Namensträger sind:
 Jacek Grzybowski (* 1973), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Warschau-Praga
 Katarzyna Grzybowska- Franc (* 1989), polnische Tischtennisspielerin
 Magdalena Grzybowska (* 1978), polnische Tennisspielerin
 Wacław Grzybowski (1887–1959), polnischer Botschafter